Fernando Alarcón puede hacer referencia a:
Fernando Alarcón (1943), actor, periodista y comediante chileno;
 Fernando Alarcón (1958-2010), músico venezolano;
 Fernando de Alarcón (1500-1541), explorador español.